Paul-Olivier Delannois (1966- ), un homme politique belge.